Broadway hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos 
 Circuito de Broadway, red de teatros en la calle Broadway de la ciudad de Nueva York;
 Broadway (Carolina del Norte)
 Broadway (Metro de Boston), estación del metro de Boston;
 Broadway (Newark)
 Broadway (Nueva Jersey)
 Broadway (Virginia)
 Broadway at the Beach, centro comercial en Carolina del Sur;
 Navy Broadway Complex, en San Diego (California);

Calles 
 Broadway, en Manhattan, ciudad de Nueva York;
 Avenida Broadway (Saskatoon)
 Broadway (Los Ángeles)
 Broadway (Miami)
 Broadway (Minot, Dakota del Norte)
 Broadway (Portland, Oregón)
 Broadway (San Diego)
 Broadway (Tampa)
 Broadway (Vancouver)
 Calle Broadway (Chicago)
 Calle Broadway (San Francisco)

Lugares en otros países
 Broadway (distrito electoral), Manitoba, Canadá;
 Broadway (Nueva Escocia), Canadá
 Broadway Market, en Londres, Reino Unido;
 Broadway (Worcestershire), en Reino Unido
 Broadway (Chennai), India
 Broadway Shopping Centre, Nueva Gales del Sur, Australia.
 Broadway on the Mall, Brisbane, Queensland, Australia.
 GMA Broadway Centrum, un estudio en Manila, Filipinas.

Música 
 Broadway (banda), grupo estadounidense de post-hardcore;
 Broadway (canción), de DJ Antoine y Mad Mark en 2012;

Teatros 
 Teatro Broadway (Buenos Aires) teatro ubicado en Buenos Aires que anteriormente fue sala de cine;

Además
Gran Vía (desambiguación)